John Powers Severin (1921-2012), dessinateur américain de bande dessinée ;
 John Powers (né en 1957), orientaliste américain.